Naselja u Sloveniji
 Ivanjski Vrh (Cerkvenjak, Slovenija), naselje u općini Cerkvenjak
 Ivanjski Vrh (Gornja Radgona, Slovenija), naselje u općini Gornja Radgona